Mulgi steht für:

 Mulgi, Sprachvarietät des Estnischen
 Mulgimaa, kurz Mulgi, historische Region in Südestland
 Mulgi (Gemeinde), Gemeinde im Kreis Viljandi, Estland
 Mulgi (Dorf), Dorf in der Gemeinde Mulgi, Kreis Viljandi, Estland